Biografies: Sant Isidre el Llaurador (Madrid, 1080-1130), pagès de Madrid, canonitzat al  i venerat com a sant
 Edificis:
 Sant Isidre de Presquiró, capella de la parròquia de Sant Salvador de Toló
 Ermita de Sant Isidre, diversos indrets
 Sant Isidre d'Erinyà, capella de Toralla (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Entitats de població:
 Sant Isidre de Benaixeve, poble del municipi de Montcada (Horta Nord)
 Sant Isidre (Baix Segura), municipi del País Valencià de la comarca del Baix Segura
 Sant Isidre (barri de València), barri de València
 Orografia:
 Roca de Sant Isidre, cim de Senterada (Pallars Jussà)
 Turó de Sant Isidre, muntanya entre els municipis d'Olost i Sobremunt (Osona)
 Puig de Sant Isidre (Sitges), muntanya al municipi de Sitges a la comarca del Garraf
 Serrat de Sant Isidre (la Quar), serrat de 1117 metres al municipi de la Quar a la comarca del Berguedà
 Miscel·lània:
 Institut Agrícola Català de Sant Isidre, institució que agrupava els propietaris agraris catalans que pretenia
 Fira de Sant Isidre, diversos esdeveniments
 Estació de València-Sant Isidre, estació de ferrocarril situada al sud-oest del barri de Sant Isidre de València
 Escut de Sant Isidre
 Sant Isidre de Falou
 Sant Isidre de Tivenys
 Sant Isidre (llaüt 1925)